Аннинск — топоним:

 Аннинск (Благовещенский район Башкортостана) — деревня, сейчас — Аннинская (Благовещенский район Башкортостана).
 Аннинск — деревня в Пермском крае.

 См. также
 Аннинское городское поселение
 Аннинское
 Аннинский район
 Аннинский